Wapen van Zuidbroek (Groningen)
 Wapen van Zuidbroek (Zuid-Holland)